De gecombineerde 5000 en 10.000 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2015/2016 ging van start op 13 november 2015 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 12 maart 2016.

Titelverdediger was Jorrit Bergsma uit Nederland, hij eindigde als twee achter zijn landgenoot Sven Kramer. Tijdens de tweede wereldbekerwedstrijd vestigde de Canadees Ted-Jan Bloemen een wereldrecord op de 10.000 meter.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Salt Lake City

Inzell

Heerenveen

Stavanger

Heerenveen

Mannen 5000 meter
2015/2016